Lug peut désigner :

Toponymes

Lug, une commune de Rhénanie-Palatinat ;

Lug, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lug, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Lug, un village situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lug, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lug, un village situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lug, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lug, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

Lug, une localité de la municipalité de Bilje, comitat d'Osijek-Baranja ;

Lug, une localité située dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor ;
Lug, un village situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Beočin et dans le district de Bačka méridionale ;
Llugë/Lug, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Llugë/Lug, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).

Autres 
 le nom du dieu principal de la mythologie celtique, Lug ou Lugh
 le nom d'une maison d'édition de Bandes-dessinées éditions Lug
 Yon-Lug (de son nom civil Constant Jacquet) (1864-1921), compositeur et chansonnier français
 Le laird's lug, alcôve secrète des châteaux écossais du Moyen Âge.

Acronyme 

 Linux Users Group, c'est-à-dire Groupe d'utilisateurs Linux
 Lesbian until graduation, lycéenne ou étudiante ayant des relations homosexuelles en déclarant qu'il ne s'agit que d'expériences passagères